

Sciences et techniques 
 (3954) Mendelssohn est un astéroïde de la ceinture principale.
 Mendelssohn est un cratère d'impact à la surface de Mercure.

Culture et société 
 Les prix Mendelssohn sont des récompenses dans le domaine de la musique.

Patronyme 

 Arnold Mendelssohn (1855–1933), compositeur allemand ;
 Fanny Mendelssohn (1805–1847), pianiste et compositrice, petite-fille du philosophe Moses Mendelssohn ;
 Félix Mendelssohn (1809–1847), chef d'orchestre et compositeur allemand, petit-fils du philosophe Moses Mendelssohn ;
 Felix Mendelssohn (1911–1952), artiste britannique ;
 Moses Mendelssohn (1729–1786), philosophe ;
 Vladimir Mendelssohn (1949-2021), altiste et compositeur roumain.

Toponyme 
 Mendelssohn-Bartholdy-Park est une station du métro de Berlin.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif